Мане́жная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В городе Воронеже:
 Большая Манежная улица.
 Малая Манежная улица.
 Манежная улица — улица в Москве.
 Манежная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Манежная улица — улица в Ростове-на-Дону.
Манежная улица — улица в Самаре. 
 В Санкт-Петербурге:
 Манежная улица — улица в Ломоносове.
 Манежная улица — улица в Петергофе.
 Манежная улица — прежнее (в 1840-х годах) название чётной стороны Конногвардейского бульвара.
 Манежная улица — прежнее (в 1798—1858 годах) название Кавалергардской улицы.

Украина 
 Манежная улица — улица в Одессе.

См. также 
 Манежная площадь
 Манежный переулок
 Манежный проспект